Errata kan syfta på

Errata – en lista över de upptäckta, allvarliga tryck- eller sakfel en bok, se rättelse (bok)
Errata (bok) – bok av Leonhart Fuchs utgiven 1530